Черёмное — название населённых пунктов в России:

 Черёмное — село в Павловском районе Алтайского края.
 Черёмное — деревня в Поназыревском районе Костромской области.